Langhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Langhammer (1854–1901), deutscher Maler
 Carl Langhammer (1840–1906), österreichischer Architekt
 Carl Langhammer (Maler) (1868–1943), deutscher Maler
 Fred H. Langhammer (* 1944), deutsch-amerikanischer Investor
 Helmut Langhammer (* 1940), deutscher Bildhauer
 Jakub Langhammer (* 1984), tschechischer Eishockeyspieler
 Leopold Langhammer (1891–1975), österreichischer Volksbildner
 Maria Langhammer (* 1962), schwedische Schauspielerin und Sängerin
 Max Clemens Langhammer (1851–1929), deutscher Tapetenfabrikant und Politiker 
 Meinrad Langhammer (1884–1942), sudetendeutscher Militärgeistlicher und Chorherr
 Rolf Langhammer (* 1947), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Rudolf Langhammer (1889–1958), böhmischer Historiker
 Ruthild Langhammer (* 1940), deutsche Malerin
 Uwe Langhammer (* 1965), deutscher Leichtathlet
Bauwerke:
 Langhammer-Villa, Saarbrücken

Siehe auch:
 Langhamer

en:Langhammer